Харнево — название населённых пунктов в России:

 Харнево — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Харнево — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.